Gemma Ros Payró (Sant Feliu de Guíxols, Baix Empordà, 1975) és una biòloga catalana especialitzada en nutrició infantil. Col·labora periòdicament amb la Fundació Roger Torné i amb diversos mitjans de comunicació com el blog del diari Ara Ara Criatures.

És autora del llibre Ensenya'm a menjar bé, que conté consells bàsics per fomentar una alimentació saludable. Participa en actes de divulgació científica vinculats amb la Universitat de Girona, com Càpsules de Ciència, la European Researchers' Night, i també assessora a nivell nutricional el projecte «La Màgia de l'Alimentació», promogut per la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital, per apropar la ciència als estudiants de secundària i a la societat i promoure l'alimentació saludable entre nens i joves.

També participa en el projecte «Territori Educador. Ens Mengem Les Valls», per al desenvolupament rural de la Unió Europea.

Referències 

Alumnes de la Universitat de Girona
Guixolencs
Catalans del sud contemporanis